Der Dreiband Grand Prix 1989/6 war das 18. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 15. Mai 1989 in Antwerpen statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "BELGIAN OPEN 1989" ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Antwerpen seinen vierten Grand-Prix-Titel. Im Finale siegte er 3:1 gegen Richard Bitalis. Platz drei sicherte sich der Japaner Junichi Komori durch einen 3:2-Sieg gegen seinen Landsmann Nobuaki Kobayashi.

Turniermodus 
Vor dem Hauptturnier fand eine Qualifikation statt. Hierbei qualifizierten sich Stroobants, Smolders, Weyenburg und Arnouts als Gruppensieger für das Hauptturnier. Hier wurde im KO-System gespielt. In der Qualifikation ging es über zwei, danach über drei Gewinnsätze.

Abschlusstabelle

K.-o.-Runde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/ED/HS

Einzelnachweise 

1989/6
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Antwerpen